Gernhof ist der Name folgender Orte:

 Gernhof (Gemeinde Michelbach), Ortsteil von Michelbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gernhof (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark